Die 1. jugoslawische Fußballliga 1982/83 war die 54. Spielzeit der höchsten jugoslawischen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie begann am 15. August 1982 und endete am 26. Juni 1983. 

Der FK Partizan Belgrad wurde zum neunten Mal jugoslawischer Meister. Erstmals dabei waren die beiden Aufsteiger NK Dinamo Vinkovci und FK Galenika Zemun.

Modus 
18 Mannschaften spielten an insgesamt 34 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die letzten zwei Klubs stiegen ab.

Teilnehmer und Spielorte

Statistiken

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Torschützenliste

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabelle auf eu-football.info
 Yugoslavia 1982/83 auf rsssf.com (englisch)

Einzelnachweise 

Saison der 1. jugoslawischen Fußballliga
Fußballsaison 1982/83